Эрнст Тугендхат () — немецкий философ чешского происхождения, профессор Свободного университета Берлина. В своих ранних работах он испытал влияние прежде всего Мартина Хайдеггера и Эдмунда Гуссерля. Позже Тугендхат стал одним из наиболее значимых представителей аналитической философии в Германии.

Жизнь и карьера 
Он родился   8 марта 1930 года в Брно, Чехословакия, в семье текстильных фабрикантов Фрица и Греты Тугендхат, для которой архитектор Людвиг Мис Вандер Роэ построил виллу Тугендхат. В 1938 году семья бежала из Чехословакии в Санкт-Галлен, Швейцария в связи с еврейским происхождением, а в 1941 году переехала в Каракас, Венесуэла. Тугендахт изучал классическую литературу в Стэнфордском университете с 1944 по 1949 год, а затем закончил аспирантуру по философии и классической литературе в Фрайбургском университете, получив докторскую степень за работу об Аристотеле в 1956 году. В 1956—1958 годах он проводил постдокторские исследования в Мюнстерском университете. В 1958—1964 годах он был доцентом кафедры философии в Тюбингенском университете, в 1965 году читал лекции в Мичиганском университете в Анн-Арборе, а в 1966 году получил степень хабилитированного доктора, анализируя концепцию истины у Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера. 
 
Тугендхат был профессором Гейдельбергского университета с 1966 по  1975 год. В 1960-х и 1970-х годах Гейдельберг превратился в одно из главных мест проведения студенческих протестов левого толка в Германии.  Из-за студенческого движения и в знак протеста против ситуации в немецких университетах в 1970-е годы, Тугендхат отказался от своей должности и переехал в Штарнберг, где в то время находился Юрген Хабермас. Здесь он занял должность в Институте Макса Планка по исследованию условий жизни в научно-техническом мире Общества Макса Планка.  В 1980 году он переехал в Берлин, став, как и его друг Михаэль Юниссен, профессором философии в Свободном университете Берлина. Его пригласили прочитать лекции Джона Локка в Оксфордском университете в 1988–89 годах, но ему пришлось отказаться из-за плохого состояния здоровья.

Тугендхат вышел на пенсию в 1992 году, но был приглашенным профессором философии в Папском Католическом университете Чили в Сантьяго (1992-1996), научным сотрудником Института гуманитарных наук в Вене (1996)  и приглашенным профессором Карлова университета в Праге (1997-1998).

Библиография 
 1958: Ti kata tinos. Karl Alber, Freiburg. 
 1967: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. de Gruyter, Berlin. 
 1970: "The Meaning of 'Bedeutung' in Frege" (Analysis 30, pp 177–189)
 1975: Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Suhrkamp, Frankfurt am Main. , In English: Traditional and analytical philosophy. Lectures on the philosophy of language. Transl. by P.A. Gorner. Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 1979: Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Suhrkamp, Frankfurt. , In English: Self-consciousness and self-determination. Transl. by Paul Stern. Cambridge, Mass./ London: MIT Press, 1986. (= Studies in contemporary German social thought.)
 1984: Probleme der Ethik. Reclam, Stuttgart. 
 1992: Philosophische Aufsätze. Suhrkamp, Frankfurt. 
 1992: Ethics and Politics
 1993: Vorlesungen über Ethik. Suhrkamp, Frankfurt. 
 1995: "The Moral Dilemma in the Rescue of Refugees" (Social research 62:1)
 2000: "Zeit und Sein in Heideggers Sein und Zeit" (Sats: Nordic Journal of Philosophy 1.1)
 2003: Egozentrizität und Mystik. Eine anthropologische Studie. C. H. Beck. 
 2007: Anthropologie statt Metaphysik. C. H. Beck.

Примечания 

Долгожители Германии
Философы XX века
Философы XXI века
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Свободного университета Берлина
Преподаватели Тюбингенского университета